Николай Александрович Белов (17 ноября 1955 года, Москва) — советский и российский учёный-, педагог высшей школы, изобретатель. Доктор технических наук, профессор кафедры обработки металлов давлением НИТУ "МИСиС". Удостоен почётного звания "Почётный изобретатель г. Москвы" (2014 г.).

Биография 
Николай Александрович Белов родился 17 ноября 1955 г. в Москве. После окончания средней школы (1973 г.) поступил в МИСиС, который окончил в 1978 г., получив квалификацию инженера-металлурга по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов». Тема дипломной работы "Исследование фазового состава и механических свойств литейных сплавов на основе ниобия».

С 1978 г. Н.А. Белов работает в МИСиС, занимая последовательно следующие должности: младший научный сотрудник (1978-85 гг.), научный сотрудник (1986-88), старший научный сотрудник (1989-2010 гг.), доцент (1989-2010 гг.), профессор (с 1989 г.), директор инжинирингового центра «Инновационные литейные технологии и материалы» (2010 -15 гг.).

Научная и образовательная деятельность 
В 1985 г. Н.А. Белов защитил кандидатскую диссертацию по теме "Вязкость разрушения литейных алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Zn-Cu", в 1995 г. - докторскую по теме "Исследование и разработка конструкционных литейных алюминиевых сплавов эвтектического типа", имеет квалификацию профессора–исследователя (2010 г.), ученое звание профессора (2000 г.). Имеет звание «Почетный изобретатель г. Москвы" (2014 г.)

Его научные интересы: материаловедение цветных сплавов и композиционных материалов (прежде всего, на основе алюминия), включая разработку сплавов, анализ многокомпонентных фазовых диаграмм (в том числе, с использованием программы Thermo-Calc); процессы кристаллизации; механические, литейные и физические свойства, фазовые и структурные превращения в про-цессе термообработки; построение математических моделей состав - свойства.

В 1997 г. был приглашен в Гренобльский политехнический институт (INPG), где читал курс по теме «Расчет многокомпонентных фазовых диаграмм с использованием программы Thermo-Calc».

Профессор Н.А. Белов ведет большую научно-исследовательскую работу, возглавляя научную школу «Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов».

Им подготовлено 14 кандидатов технических наук и 3 PhD. Он является автором и соавтором более 200 научных, учебных и учебно-методических работ, среди которых 13 книг (монографии, справочники, учебники и учебные пособия). Н.А. Белов - известный изобретатель, автор более 30 изобретений (авторских свидетельств СССР и патентов РФ). Его изобретения неоднократно входили в список "100 лучших изобретений России", ежегодно составляемый Роспатентом и ФИПС.

Признание 
Н.А. Белов имеет, в частности, следующие награды:
 Медаль «50 лет Московской городской организации ВОИР» (2008 г.);
 Медаль ВОИР «За высокий вклад в развитие изобретательства» (2013 г.)

 Бронзовую медаль Международной выставки BRUSSELS EUREKA 93, Брюссель, Бельгия, 1993 г.;
 Серебряную медаль V Московского международного салона новаций и инвестиций, Москва, РФ, 2005 г.;
 Золотую медаль IX международного салона промышленной собственности «Архимед 2006», Москва, РФ, 2006 г.;
 Серебряную медаль Международной выставки идей NURNBERG 2006, Нюрнберг, Германия, 2006 г.;
 Диплом лауреата Международной выставки МЕТАЛ-ЭКСПО, Москва, РФ, 2007 г.;
 Диплом и малая золотая медаль Сибирской ярмарки Металлы Сибири - 2008, Новосибирск, РФ, 2008 г.;
 Золотую медаль SIIF-08, Сеул, Республика Корея, 2008 г.;
 Золотую медаль XII международного салона промышленной собственности «Архимед 2009», Москва, РФ, 2009 г.;
 Диплом лауреата Международной выставки «Металл-Экспо - 2009», Москва, РФ, 2009 г.;
 Серебряную медаль Международной выставки «Металл-Экспо - 2013», Москва, РФ, 2013 г.;
 Золотую медаль XVI Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2013», Москва, РФ, 2013 г.;
 Золотую медаль Международной выставки BRUSSELS EUREKA 15, Брюссель, Бельгия, 2015 г.;
 Серебряную медаль SIIF-15, Сеул, Республика Корея, 2015 г.;
 Золотую медаль Международной выставки изобретений «IIDC 2015», Гонконг, КНР, 2015 г.
 Специальный приз Национальной ассоциации изобретателей Республики Корея за лучшую разработку, представленную на IENA-2015
 Золотую медаль Ассоциации польских изобретателей и рационализаторов за лучшую разработку в области металлургии, 2015 г.

Источники 
Страница Н.А. Белова на сайте НИТУ "МИСиС"

85 лет кафедре «Технология литейных процессов» НИТУ «МИСиС»

Выпускники МИСиСа
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС